Pérez Salas puede referirse a:

 Eros Roque Pérez Salas (1976—), futbolista chileno retirado.
 Francisco Antonio Pérez Salas (1764—1828), político chileno.
 Manuel Pérez Salas (f. 1939), militar español de la Guerra civil española.
 Jesús Pérez Salas (1892-?), militar español y hermano del anterior.
 Joaquín Pérez Salas (1886—1939), militar español y hermano del anterior.
 Julio Pérez Salas (f. 1970), militar español y hermano del anterior.